Войтеховский — фамилия:

 Войтеховский, Александр Фёдорович (род. 1944) — советский футболист.
 Войтеховский, Юрий Леонидович (род. 1960) — российский профессор, геолог, математик и историк науки.

См. также 
 Войт
 Войцеховский